Заломная:

Реки
 Заломная (приток Айёгана)
 Заломная (приток Томи)
 Заломная (протока Оби)